Пе́тру Каза́ку (; 6 октября 1884, Кишинёв, Бессарабская губерния — август 1956, Бухарест, Социалистическая Республика Румыния) — бессарабский и румынский политик, доктор медицинских наук, историк, публицист. В 1918 году был премьер-министром Молдавской демократической республики.

Сочинения 
 P. Cazacu, Moldova dintre Prut şi Nistru. 1812-1918, Chişinău, 1992.

Политики Румынии
Премьер-министры Молдавии